Prunus subg. Padus — підрід Prunus, який характеризується наявністю китицеподібних суцвіть. Padus спочатку був окремим родом, але генетичні та морфологічні дослідження показали, що Padus є поліфілетичним. Було запропоновано, щоб усі китицеподібні таксони в межах Prunus (Padus, Maddenia, Laurocerasus і Pygeum) були включені в Prunus subg. Padus. Однак цей широкий таксон також не монофілетичний.

Види

Padus 
Prunus brachypoda
Prunus brunnescens
Prunus buergeriana
Prunus cornuta
Prunus grayana
Prunus gyirongensis
Prunus napaulensis
Prunus obtusata
Prunus padus
Prunus perulata
Prunus serotina
Prunus ssiori
Prunus stellipila
Prunus velutina
Prunus virginiana
Prunus wilsonii

Maddenia 
 Prunus himalayana (synonym: Prunus gongshanensis)
 Prunus hypoleuca (synonyms: Prunus fujianensis, Prunus incisoserrata)
 Prunus hypoxantha

Laurocerasus 
 Prunus amplifolia
 Prunus brittoniana
 Prunus caroliniana
 Prunus ilicifolia
 Prunus integrifolia
 Prunus javanica
 Prunus laurocerasus
 Prunus lusitanica
 Prunus myrtifolia
 Prunus oblonga
 Prunus occidentalis
 Prunus oleifolia
 Prunus phaeosticta
 Prunus reflexa
 Prunus spinulosa
 Prunus tucumanensis
 Prunus undulata

Pygeum 
 Prunus africana
 Prunus arborea
 Prunus ceylanica
 Prunus costata
 Prunus crassifolia
 Prunus dolichobotrys
 Prunus gazelle-peninsulae
 Prunus grisea
 Prunus lancilimba
 Prunus malayana
 Prunus oligantha
 Prunus oocarpa
 Prunus polystachya
 Prunus pullei
 Prunus schlechteri
 Prunus turneriana
 Prunus wallaceana

Примітки 

Підроди рослин